Bauks ist der Name von

 Friedrich Wilhelm Bauks (1931–2003), deutscher evangelischer Theologe
 Michaela Bauks (* 1962), deutsche evangelische Theologin, Sachbuch-Autorin und Professorin für Altes Testament